— сёдзё-манга, написанная и проиллюстрированная японским автором Наной Харутой. Серия выходила в журнале Ribon с сентября 2007 года до ноября 2008 года. Все главы были позднее изданы в четырёх томах компанией Shueisha, с 14 декабря 2007 года по 14 ноября 2008 года.

Сюжет 
Пятнадцатилетняя Саюки Сакураи ищет свою любовь. На пляже, во время летних каникул, она встречает красивого молодого человека, от которого пахнет шоколадом, и сразу влюбляется в него. Оказывается, что он преподаёт в её школе.

Список томов

Примечания

Ссылки